Thomas Rouxel peut faire référence à : 
 Thomas Rouxel (1983-), navigateur et skipper français,
  (1991-), joueur français de badminton.